Szaraszvati hindu istennő
Szaraszvati hindu szent folyó az indiai szubkontinensen
 Szaraszvati, keresztnév